Чинобампо има више значења:

 Чинобампо (Ел Фуерте), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Чинобампо (Синалоа), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Чинобампо (Навохоа), насеље у савезној држави Сонора у Мексику